Joey Ramone
Johnny Ramone
Marky Ramone
Dee Dee Ramone
Tommy Ramone
C. J. Ramone
Phil Ramone
Richie Ramone
Marcus Ramone Cooper
Elvis Ramone

Desambiguação